Derenbach (luks. Déierbech) – wieś w północnym Luksemburgu, w gminie Wincrange. Wieś zamieszkuje 287 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch